

Localidades 

 Trémont (Maine-et-Loire)
 Trémont (Orne)
Ou ainda:
 Trémont-sur-Saulx

Ver também 
 Tremont

Desambiguações de topônimos